Sezóna 1970/71 Veletržního poháru byla 13. ročníkem tohoto poháru a zároveň posledním pod tímto názvem. Vítězem se stal tým Leeds United FC.

První kolo

Druhé kolo

Třetí kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

První zápas 

Juventus FC  0-0  Leeds United FC

Pozn. zápas byl přerušen v 51. minutě kvůli silnému dešti

Juventus FC  2-2  Leeds United FC

Druhý zápas 

Leeds United FC  1-1  Juventus FC

Leeds United FC zvítězil díky pravidlu větší váhy gólu vstřeleného na hřišti soupeře

Vítěz

Externí odkazy 
 Veletržní pohár na Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár UEFA
Fotbal v Evropě v roce 1970
Fotbal v Evropě v roce 1971